St. Louis County (Minnesota), een county in de Amerikaanse staat Minnesota
 St. Louis County (Missouri), een county in de Amerikaanse staat Missouri